Тяньчи:

 Тяньчи — озеро в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Китай.
 Тяньчи — буддийский храм 14 века на горе Цзюхуа — одной из священных гор Китая.